Ruza může být:
 Ruza (přítok Moskvy) – řeka v Rusku
 Ruza (město) – město v Rusku